Вулиця Анрі́ Барбю́са — колишня радянська окупаційна назва вулиць в Україні, на честь французького письменника-марксиста і журналіста Анрі Барбюса.

Вулиця Анрі Барбюса — колишня назва вулиці Юри Зойфера в Харків.
 Вулиця Анрі Барбюса — колишня назва вулиці Василя Тютюнника в місті Київ.

Вулиці, названі на честь людей